Brendan O’Brien (biskup)
 Brendan O’Brien (muzyk)
 Brendan O’Brien (aktor)